Gonave kan syfta på:

 Arrondissement de La Gonâve – ett arrondissement i Haiti
 Golfe de la Gonâve – en bukt i Haiti
 Île de la Gonâve (ö i Haiti) – en ö i Haiti